Wielobój indywidualny mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 rozegrane zostały 6 sierpnia i 10 sierpnia w hali Rio Olympic Arena.

Terminarz

Kwalifikacje 
Kwalifikacje do występu finałowego odbyły się 6 sierpnia 2016 roku.

Tylko dwóch gimnastyków z każdego kraju może zakwalifikować się do finału. Dlatego w niektórych przypadkach są kraje, które wystawiło po trzech zawodników. Poniżej lista zawodników, którym nie udało się zakwalifikować, ponieważ ich koledzy z drużyny danego kraju byli lepsi od nich.
  Brinn Bevan (17 miejsce)
  Francisco Barretto Junior (18 miejsce)

Finał

Przypisy 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016